Daucus golickeanus är en flockblommig växtart som beskrevs av Eduard August von Regel och Johannes Theodor Schmalhausen. Daucus golickeanus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
golickeanus